Arthur Johansson kan syfta på:
 Arthur Johansson (konstnär) (1876–1961)
 Arthur Johansson (skulptör) (1904–1969)